El nombre de Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, o cualquiera de sus variantes:
 Iglesia de Santa María de Fátima, o Iglesia de la Virgen de Fátima,
es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Nuestra Señora de Fátima.

Advocación 
 Nuestra Señora de Fátima – Festividad: 13 de mayo.

Iglesias

en España 
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en la localidad de Albacete.
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en la localidad de Jerez de la Frontera.
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en la localidad de Málaga.
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en la localidad de Burgos.
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en la localidad de Vigo.
 Santuario de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en la localidad de Orense.

en Francia 
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en la localidad de Mamoudzou.

en Pakistán 
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en la localidad de Karachi.

en Perú 

Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en el distrito de Miraflores en Lima
Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católica en El Tambo en Huancayo

en República Centroafricana  
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, templo católico en la localidad de Bangui.